Vluggertje (seksualiteit), een kortdurende vrijpartij
 Vluggertje (denksport), een kortdurende dam- of schaakpartij
 Andere kortdurende activiteiten of handelingen